Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 375 dans le monde.

Amérique du Nord

Canada 
 Route 375 dans le Nouveau-Brunswick

États-Unis 
 
 Nevada State Route 375

Europe

Finlande 
 Route régionale 375

France 
 Route nationale 375
 Dans certains départements existe une route départementale 375

Voir aussi